Daria Gaiazova (ros. Дарья Гаязова, trb. Darja Gajazowa, ur. 24 grudnia 1983 w Puszczynie) – kanadyjska biegaczka narciarska pochodzenia rosyjskiego. Jej najlepszym indywidualnym wynikiem na mistrzostwach świata jest 20. miejsce w sprincie stylem dowolnym na mistrzostwach świata w Oslo. Jej najlepszym indywidualnym wynikiem olimpijskim jest 22. miejsce w sprincie stylem klasycznym na igrzyskach olimpijskich w Vancouver. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2012/2013, kiedy to zajęła 42. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: 78.
 sezon 2009/2010: 71.
 sezon 2010/2011: 53.
 sezon 2011/2012: 46.
 sezon 2012/2013: 42.
 sezon 2013/2014: 68.

Miejsca na podium 
Gaiazova jak dotąd nie stawała na podium indywidualnych zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2004/2005:11.

Miejsca na podium

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Kanadyjscy biegacze narciarscy
Kanadyjscy olimpijczycy
Sportowcy rosyjskiego pochodzenia
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1983